Die Geher-Team-Weltmeisterschaften (englisch: World Athletics Race Walking Team Championships, bis 2019 IAAF World Race Walking Team Championships, bis 2014 Geher-Weltcup / IAAF World Race Walking Cup) sind ein vom Leichtathletik-Weltverband World Athletics veranstalteter Wettkampf der leichtathletischen Disziplin Gehen. Die Veranstaltung wird zweijährlich abgehalten, alternierend mit dem Geher-Europacup. Die Wettkampfstrecken für Männer, Frauen, Junioren und Juniorinnen sind 50 km, 20 km und 10 km.

Geschichte 
Die ab 1961 ausgetragenen Wettkämpfe hießen anfangs nach ihrem ersten Austragungsort Lugano Trophy, und es konnten nur Männer teilnehmen. 1979 waren erstmals Frauen zugelassen, und die Veranstaltung hieß nun IAAF Race Walking World Cup. Bis 1985 wurde ein Halbfinale durchgeführt. (In der Liste der Austragungsorte gibt die kleinere Zahl in der Spalte Nationen die teilnehmenden Länder im Finale an.) 2004 kamen Juniorenwettkämpfe hinzu. Bis auf die Jahre 1993 und 1995, in denen die Wettkämpfe IAAF Reebok Race Walking World Cup hießen, blieb der Name IAAF Race Walking World Cup, auch in der Form IAAF World Race Walking Cup, bis 2014. 2016 bis 2019 hießen sie IAAF World Race Walking Team Championships und ab 2020 World Athletics Race Walking Team Championships.

Geher-Team-Weltmeisterschaften

Weblinks 
 World Athletics Race Walking Team Championships auf den World-Athletics-Webseiten
 Archive of Past Events auf den World-Athletics-Webseiten

Einzelnachweise 

Leichtathletikwettbewerb
Erstveranstaltung 1961